Юрий Владимирович Шаров (род. 10 ноября 1959 года, Ярославль, РСФСР, СССР) — советский и российский промышленный деятель и учёный, кандидат технических наук, профессор.. Заслуженный энергетик Российской Федерации (2007).

Автор более 100 научных работ.

Биография
Родился 10 ноября 1959 года в городе Ярославле.

В 1986 году окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «Кибернетика электрических систем» (является членом Клуба выпускников МЭИ). Затем окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (специальность «Финансы и кредит») и Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС» (получив степень МВА).

В 2004–2006 годах работал заместителем управляющего директора бизнес-единицы «Сети» – руководителем проектной группы по внешнеэкономической деятельности ОАО РАО «ЕЭС России».  был заместителем управляющего директора – руководителем проектной группы РАО «ЕЭС России» по разработке технико-экономического обоснования увеличения экспорта электроэнергии в Китай.

В 2007–2011 годах — генеральный директор ОАО «Восточная энергетическая компания». 2008–2010 годах — член правления, руководитель географического дивизиона «Центральная Азия - Дальний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».  был заместителем председателя правления – руководителем блока капитального строительства и инжиниринга «Интер РАО ЕЭС».

С апреля 2012 года по настоящее время Юрий Владимирович Шаров является членом правления — руководителем блока инжиниринга ПАО «Интер РАО», одновременно — генеральный директор ООО «Интер РАО - Инжиниринг».

Также, будучи кандидат технических наук, является профессором и заведующим кафедрой «Электроэнергетических систем»  Национального исследовательского университета МЭИ». Избран председателем технического комитета Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).

Имеет почетные звания «Заслуженный работник Единой энергетической системы» (2006) и «Заслуженный энергетик Российской Федерации» (2007), награжден орденом Почёта (2012), Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2019) и медалями.

Примечания

Ссылки 
 Шаров Юрий Владимирович
 Юрий Шаров назначен заместителем Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Выпускники МЭИ
Преподаватели МЭИ
Учёные России